Pleasure to Burn – album dei Burning Rain del 2001
 Pleasure to Burn – album dei Systematic del 2003